

Cinema
The Four Seasons – cortometraggio muto statunitense del 1904 
The Four Seasons – cortometraggio muto statunitense del 1919 diretto da Charles Urban
The Four Seasons – film statunitense del 1981 diretto da Alan Alda

Musica
The Four Seasons – gruppo musicale

Televisione
I magnifici sei (The Four Seasons) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1984

Pagine correlate 
 Four Seasons